Jean Poirel peut faire référence à :
 Jean Poirel né en 1933, un explorateur
 Jean Poirel né en 1910, un compagnon de la Libération